Příjmení Fry nosí více osobností:

 C. B. Fry (Charles Burgess Fry, 1872–1956) – britský atlet a sportovní novinář
 Clarence Edmund Fry (1840–1897) – britský kolorista fotografií, zakladatel fotografického studia Elliott & Fry
 Donald C. Fry (* 1955) – marylandský politik
 Edward Fry (1827–1918) – britský soudce
 Elizabeth Fry (1780–1845) – anglická vězeňská a sociální reformátorka a lidumilka
 Franklin Clark Fry (1900–1968) – americký luteránský duchovní
 Charles Fry (* 1940) – britský hráč kriketu a nyní kriketový organizátor
 Christopher Fry (1907–2005) – anglický dramatik
 Joe Fry (1915–1950) – britský závodní jezdec F1 a konstruktér
 Ken Fry (1920–2007) – člen Australské Sněmovny reprezentantů
 Nick Fry (* 1956) – britský funkcionář v motorsportu
 Pat Fry (* 1964) – anglický konstruktér F1
 Roger Eliot Fry (1866–1934) – anglický umělec a kritik
 Shirley Fryová (Shirley June Fry Irvin, * 1927) – americká tenistka
 Speed S. Fry (1817–1892) – právník, soudce a důstojník Armády Spojených států amerických
 Stephen Fry (* 1957) – anglický komik, spisovatel a šprýmař
 Wesley Fry (1902–1970) – manažer amerického fotbalu

fiktivní postava
 Philip J. Fry – hlavní postava ve sci-fi animovaném televizním seriálu Futurama

další významy
 Elliott & Fry – fotografické studio ve viktoriánském období

Související články 
 Fry

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení